Thurrock FC (celým názvem: Thurrock Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Purfleet v nemetropolitním hrabství Essex. Založen byl v roce 1984 pod názvem Essex Sports FC. V roce 2017 nabídl předseda Tommy South prodej klubu z důvodu jeho zdravotních problémů. Nikdo ovšem přes celý rok nepřihlásil zájem o koupi klubu, což nakonec vedlo k odhlášení z Isthmian League. Klubové barvy byly zelená a žlutá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Ship Lane s kapacitou 3 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1984 – Essex Sports FC (Essex Sports Football Club)
 1985 – Purfleet FC (Purfleet Football Club)
 2003 – Thurrock FC (Thurrock Football Club)

Získané trofeje 

 Essex Senior Cup ( 2× )
 2003/04, 2004/05

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 1. kolo: 2003/04, 2004/05
 FA Trophy
 4. kolo: 2004/05
 FA Vase
 4. kolo: 1990/91

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1986–1988: Essex Senior League
 1988–1989: Isthmian League (Second Division North)
 1989–1990: Isthmian League (First Division)
 1990–1991: Isthmian League (Second Division North)
 1991–1992: Isthmian League (Second Division)
 1992–1994: Isthmian League (First Division)
 1994–2004: Isthmian League (Premier Division)
 2004–2012: Conference South
 2012–2013: Isthmian League (Premier Division)
 2013–2017: Isthmian League (Division One North)
 2017–2018: Isthmian League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky – archiv z 24. dubna 2018 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1984
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2018
Sport v Essexu